Minuetto – danza originaria della Francia
Minuetto/Tu sei così – singolo di Mia Martini del 1973
Minuetto – tipo di treno della famiglia Coradia Meridian